Санта Марија Халтијангис има више значења:

 Општина Санта Марија Халтијангис (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Халтијангис (Санта Марија Халтијангис, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику